Osoby o tym nazwisku:
 Amer Abdulrahman – emiracki piłkarz
 Fahad Abdulrahman – emiracki piłkarz
 Mohamed Abdulrahman – emiracki piłkarz
 Omar Abdulrahman – emiracki piłkarz